

Вулиці з такою назвою існують майже в кожному населеному пункті України. У цьому списку перелічені лише деякі з них.
 Вулиця Руданського — вулиця у Винниках, Львівська міська рада, Личаківський район, Львівська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Руданського — вулиця у Володимирі-Волинському, Волинська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Дігтярях, Срібнянський район, Чернігівська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Кам'янському, Дніпропетровська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Донецьку.
 Вулиця Руданського — вулиця у Дрогобичі, Львівська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Дубно, Рівненська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Калуші, Івано-Франківська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Кам'янець-Подільському, Хмельницька область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Києві.
 Вулиця Руданського — вулиця у Ковелі, Волинська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Коломиї, Івано-Франківська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Костополі, Рівненська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Кривому Розі, Дніпропетровська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Луцьку (Вишків), Волинська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Луцьку (Дубнівський), Волинська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Львові.
 Вулиця Руданського південь — вулиця у Макіївці, Донецька область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Могилеві-Подільському, Вінницька область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Мостиськах, Львівська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Перегінському, Рожнятівський район, Івано-Франківська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Раві-Руській, Жовківський район, Львівська область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Слов'янську, Донецька область.
 Вулиця Руданського — вулиця у Стебнику, Львівська область.
 Вулиця Руданського — вулиця в Ужгороді.
 Вулиця Руданського — вулиця в Хмельницькому.
 Вулиця Руданського — вулиця в Яворові, Львівська область.
 Вулиця Руданського — вулиця в Ялті, АРК.

Посилання 

Вулиці, названі на честь людей